Il singolare maschile  del torneo di tennis Milan Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Aleksandr Volkov che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (secondo turno)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Michael Chang (primo turno)

 Jakob Hlasek (semifinali)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Marc Rosset (primo turno)
 Aleksandr Volkov (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1991
ATP Tour 1991